Памятник Муравьёву-Амурскому:

 Памятник Муравьёву-Амурскому — памятник Муравьёву-Амурскому в Благовещенске.
 Памятник Муравьёву-Амурскому — памятник Муравьёву-Амурскому во Владивостоке.
 Памятник Муравьёву-Амурскому — памятник Муравьёву-Амурскому в Хабаровске.
 Памятник Муравьёву-Амурскому — памятник Муравьёву-Амурскому в Чите.

См. также 
 Памятник Михаилу Муравьёву